Los petisos carambanales y otras petisoperías es el decimoquinto álbum de historieta de Superlópez, creado por el autor Jan que contiene las historietas:

La espantosa, extraña, terrífica historieta de los petisos carambanales (1987-1988), historieta al estilo Tú eliges la aventura.
Petisoperías (1989)